Babourou ist der Name der geographischen Objekte:

 Babourou (Burkina Faso), Fluss in Burkina Faso (Q21774242)

in der Elfenbeinküste

 Babourou (Diolala), Fluss (Q23199483)
 Babourou (Baoule), Fluss (Q23199482)

in der Zentralafrikanischen Republik

 Babourou (Lim-Pendé), Berg
 Babourou (Voron), Fluss (Q22469040)
 Babourou (Poulou), Fluss (Q22469050)
 Babourou (Amada-Gaza), Fluss (Q22469028)